Jonathan Aspas Juncal - Spaans voetballer
 Juncal (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico
 Juncal do Campo - plaats in Portugal